Cașu  este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Alexei Cașu - matematician din Republica Moldova
 Igor Cașu - istoric din Republica Moldova
 Ioan Cașu - matematician din România
 Mariana Cașu - traducătoare din România
 Vasile Cașu- actor din Republica Moldova

Vezi și 
 Cășăria, sat în județul Neamț, România
 Râul Cășăria (dezambiguizare)
 Cașin (dezambiguizare)
 Caș, sortiment de brânză preparat din lapte închegat și stors de zer

Nume de familie românești